Pygophora este un ordin de artropode din clasa Maxillopoda.

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe 

Pygophora